Qlimax is een hardstyle-dancefeest dat sinds 2000 eenmaal per jaar in het GelreDome, Arnhem gehouden wordt, onder organisatie van Q-dance. Ieder jaar staat het feest in het teken van een nieuw thema, vaak vanuit spirituele of biologische hoek. Het feest wordt vaak geopend met jump, hardtrance, subground of early hardstyle. Vervolgens wordt het feest gedomineerd door hardstyle, waarna een hardcore artiest het feest sluit.

De eigenlijke optredens worden pas bekendgemaakt na de start van de kaartverkoop.

Het feest, dat doorgaans midden tot eind november van 21.00 tot 07.00 uur gehouden wordt, kende ook een dvd-uitgave. Tegenwoordig verspreidt men videomateriaal via sociale media. In december 2020 is de documentaire, Qlimax - The Source, op Netflix te zien.

In 2021 zou het feest voor het eerst overdag plaatsvinden, dit vanwege de toen geldende coronacrisis in Nederland. Uiteindelijk kon het evenement een week van te voren toch niet doorgaan, waarna het is aangepast naar een online evenement.

Dj's die op Qlimax hebben gedraaid zijn onder andere Pavo, Headhunterz, A-lusion, Dana, Luna, Deepack, Yves Deruyter, Zatox, Zany, Technoboy, Daniele Mondello, Noisecontrollers, Showtek, D-Block & S-Te-Fan, Promo, Neophyte, DJ Ruthless en The Prophet.

Edities

Anthems

Externe link
Website Q-dance
Website Qlimax (jaarlijkse update)
Qlimax The Source op IMDB

Muziekfestival in Nederland
Dancefestival
Hardstyle